«Джентльмены предпочитают блондинок» () — музыкальная комедия 1953 года режиссёра Говарда Хоукса. Фильм является экранизацией одноимённой книги Аниты Лус и её бродвейской версии. В главных ролях снялись два секс-символа Америки, Джейн Расселл и Мэрилин Монро.

Сюжет 
Дороти Шоу (брюнетка) и Лорелей Ли (блондинка) — две шоугёрлз и близкие подруги, отправляются в морской круиз на борту лайнера «Queen Mary» через Атлантику на свои гастроли в Париж. Обе незамужние девушки находятся в поиске потенциальных женихов. Но если Дороти предпочитает брак по любви, то Лорелей только по расчёту. Между тем, Лорелей уже обручена с миллионером Гасом Эсмондом. Недовольный их отношениями отец Эсмонда отправляет вслед за своей невесткой частного сыщика, поручив ему следить за тем, будет ли Лорелей верна Гасу.

По пути в Париж хваткая Лорелей встречает миллионера и владельца алмазных приисков «Пигги» Бикмана и легко соблазняет его. Частному сыщику Эрни Мелоуну удаётся собрать на неё компромат. Несмотря на то, что Мелоун искренне влюбляется в подругу Лорелей, Дороти, пикантные фотоснимки попадают в руки отца жениха, и он убеждает Гаса отказаться от заключения брака с Лорелей. По прибытии в Париж девушки обнаруживают, что Эсмонд отказывается оплачивать их проживание в фешенебельном отеле. В это же время их настигает новая проблема: жена Бикмана обвинила Лорелей в краже её бриллиантовой тиары, которую миллионер на самом деле передарил девушке на борту лайнера. После отказа девушки возвращать украшение, она пообещала привлечь её к ответственности.

После выступления Дороти и Лорелей узнают, что у французской полиции есть ордер на арест последней. Лорелей соглашается вернуть тиару, но не находит её — украшение кто-то украл. Тогда Дороти, надев светлый парик, отправляется на суд вместо подруги, а та остаётся в гримёрной с пришедшим к ней Гасом, пытаясь уговорить его оплатить тиару.

На суд приходят Эсмонд-старший и Мелоун. Дороти удаётся остаться неузнанной всеми, кроме Мелоуна, и убедить его в том, чтобы отказаться от своих показаний. Через некоторое время Мелоун говорит, что догадывается, где находится тиара, и готов доставить её в зал суда. Получив такую возможность, вскоре он приводит миллионера Бикмана, у которого и находится тиара. Дело объявляется закрытым.

В конце Лорелей и Гас встречаются с его отцом. Она остаётся с ним наедине и убеждает в своей правоте. Фильм завершается сценой двух одновременно проходящих свадеб: Гаса с Лорелей и Эрни и Дороти, состоявшихся на борту того же круизного лайнера.

В ролях

Производство 
Первоначально роль Лорелей Ли должна была играть Бетти Грейбл, которой пришлось бы заплатить за фильм 150 тысяч долларов, но из-за успеха фильма «Ниагара» и меньшего гонорара эта роль досталась Мэрилин Монро.
Гонорар Монро составил всего 11 тысяч долларов, в то время как Джейн Расселл получила за фильм 200 тысяч долларов.
У Мэрилин во время съёмок даже не было собственной гримёрки. В итоге актриса возмутилась, сказав: «Смотрите, фильм называется „Джентльмены предпочитают блондинок“, а я — блондинка!».

В рамках рекламной кампании фильма Монро и Расселл оставили отпечатки своих рук на бетоне за пределами Китайского театра Граумана в июне 1953 года.

Хотя Хоукс считается единственным режиссером фильма, Расселл и помощник хореографа Гвен Вердон утверждают, что культовый музыкальный номер Монро «Бриллианты — лучшие друзья девушки» на самом деле был полностью поставлен хореографом Джеком Коулом. Расселл рассказывала: «Говард Хоукс не имел никакого отношения к музыкальным номерам. Его даже там не было». Сам Хоукс подтвердил это в интервью писателю Джозефу Макбрайду, сказав, что у него не было никакого желания делать это.

Прокат 
Премьера фильма состоялась 1 июля 1953 года в Атлантик-Сити, 15 июля фильм вышел в прокат в Нью-Йорке, 31 июля — в Лос-Анджелесе.

При затратах в 2,3 млн долларов фильм собрал в мировом прокате 5,3 млн долларов, заняв восьмое место в списке самых прибыльных фильмов 1953 года.

Критика 
Фильм получил в целом положительные отзывы критиков, а игра Монро и Расселл удостоились похвал со стороны даже тех критиков, на которых фильм не произвел впечатления. Персонажи, сыгранные актрисами, позже стали атрибутом поп-культуры.

Критик из The New York Times Босли Краузер назвал режиссуру Говарда Хоукса «неудобной, неуклюжей и медленной», и нашел шутки, написанные для Расселл, «лишенными характера и очарования», но пришел к следующему выводу: «И все же есть что-то в мисс Расселл и мисс Монро, что заставляет завороженно наблюдать за ними, даже когда их персонажи почти или совсем нечего не делают».

В Variety писали, что «Хоукс поддерживает пикантный вид, который превосходно приводит мюзикл в темп, и помогает скрыть тот факт, что он довольно легкий, но сексуальный. Тем не менее, не так уж много нужно, когда у зрителей есть возможность смотреть на роскошные формы Расселл и Монро, показанные в блестящих костюмах в текниколоре».

В Harrison’s Reports написали: «И Джейн Расселл, и Мэрилин Монро — не что иное, как сенсация в главных ролях. Они не только хорошо играют, но и сексуальная манера, в которой они демонстрируют свои песни, танцы, великолепие и ценности чуть ли не поджигает экран и определенно нравится публике, судя по бурным аплодисментам после каждого из хорошо поставленных музыкальных номеров».

Критик из The New Yorker Джон МакКартен написал, что две главные героини «испытывают большой энтузиазм, и иногда его изобилие компенсирует скуку одной длинной сцены вариаций на тему анатомической шутки, которая раньше так безмерно развлекала клиентов Мински».

Британский ежемесячный бюллетень фильмов похвалил Джейн Расселл за ее «приятную Дороти, полную очарования и добродушия», но отметили, что «фильм был скомпрометирован по сравнению с пьесой из-за кастинга Мэрилин Монро и отказа от формата 20-х годов, а также неуместной современной рационализацией, которая превращает некоторые яркие, остроумные песни в современные, до ужаса приторные номера. Всё это завершается счастливыми концовками двух историй любви. Говарду Хоуксу также не хватает хватки, он отрывистый и не изобретательный».

Награды и номинации

Продолжение 
В 1955 году вышло продолжение фильма — «Джентльмены женятся на брюнетках», в котором снималась Джейн Рассел, но без Мэрилин Монро, и фильм не имел такого успеха у зрителей, как первая часть.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы США 1953 года
Кинокомедии 1953 года
Кинокомедии США
Фильмы-мюзиклы США
Сатирические фильмы 1950-х годов
Сатирические фильмы США
Фильмы 20th Century Studios
Экранизации произведений Аниты Лус